Doral bezeichnet:

 die Stadt Doral im US-Bundesstaat Florida
 das Doral Golf Resort
 das PGA Golfturnier Doral Open
 das Doral (Hotel) in Miami Beach
 eine kanadische Yacht-Werft Doral International Inc.
 die Rebsorte Doral
 die Zigarettenmarke Doral (Zigarettenmarke)